Олимпийская сборная Кот-д’Ивуара приняла участие в летних Олимпийских играх 2008 года, отправив 23 спортсменов, соревновавшихся в 5 видах спорта. По итогам соревнований спортсмены Кот-д’Ивуара не завоевали ни одной олимпийской медали.

Гребля на байдарках и каноэ

Байдарки 
Мужчины

Лёгкая атлетика 

Женщины

Плавание 

Мужчины

Тхэквондо

Футбол 

Мужчины

Состав команды

Результаты 
Группа А

Четвертьфинал

Примечания 

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года